Trettende etape af Tour de France 2009 blev kørt fredag d. 17. juli og gik fra Vittel til Colmar.
Ruten var 200 km lang.

 Etape: 13
 Dato: 17. juli
 Længde: 200 km
 Danske resultater:
 49. Nicki Sørensen + 6.43
 53. Chris Anker Sørensen + 6.43
 82. Brian Vandborg + 20.21
 Gennemsnitshastighed: 40,5 km/t

Point- og bjergspurter

1. sprint (Xertigny) 
Efter 43,5 km

2. sprint (Gérardmer) 
Efter 88,5 km

3. sprint (Luttenbach-près-Munster) 
Efter 124 km

1. bjerg (Côte de Xertigny) 
3. kategori stigning efter 46 km

2. bjerg (Col de la Schlucht) 
2. kategori stigning efter 105 km

3. bjerg (Col du Platzerwazel) 
1. kategori stigning efter 138,5 km

4. bjerg (Col du Bannstein) 
3. kategori stigning efter 165,5 km

5. bjerg (Col du Firstplan) 
2. kategori stigning efter 179,5 km

Udgåede ryttere 
 24  Levi Leipheimer fra  stillede ikke til start.
 189  Peter Wrolich fra  stillede ikke til start.

Resultatliste

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr     

13

en:2009 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 13